Oázis, sivatagi ökoszisztéma, ahol víz található
Oázis, Zbyněk Brynych csehszlovák filmrendező 1973-as filmje
Oázis, I Cshangdong dél-koreai filmrendező 2002-es filmje
Oázis, magyar gyümölcsital

Lásd még: Oasis (egyértelműsítő lap)